Retina est un mot latin, anglais et allemand désignant la rétine de l'œil.

 Association Retina France, association  qui lutte contre la DMLA et la rétinite
 Kodak Retina, lignée d'appareils photographiques fabriqués par Kodak de 1934 à 1969
 Écran Retina, une marque d'écran informatique utilisée par Apple
 Retina, une variété de pomme